dawne gminy:
 gmina Kozłowszczyzna – gmina wiejska, powiat postawski, woj. wileńskie
 gmina Kozłowszczyzna – gmina wiejska, powiat słonimski, woj. nowogródzkie